GP peut faire référence à :
 Grand Prix, en course automobile,
 Alta GP, une Formule 1 de 1950,
 Imperia GP, une automobile de 2013,
 General practitioner, le médecin traitant en Angleterre,
 Guitar Pro,
 Gauche prolétarienne, groupe gauchiste maoïste,
 Supermarché GP, chaîne de supermarchés québécois basée à Mont-joli, au Québec,
 Génie des procédés,
 Gratis passenger ou gratuité partielle, billets à tarifs réduits utilisés par les employés de compagnies aériennes,
 G. P., maison d'édition.
Greenpeace

gp peut faire référence à :
 .gp, un nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par la Guadeloupe.

Code